

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5 

 Celinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Celinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice 
 Celinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew 
 Celinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą 
 Celinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dębe Wielkie

Zobacz też 
 Celin, Celina, Celinki, Celinowo, Celinówek, Celiny